Det finns flera artiklar som berör det finska efternamnet Pekkala:

 Ahti Pekkala (1924–2014), finländsk politiker
 Eino Pekkala (1887–1956), finländsk politiker
 Mauno Pekkala (1890–1952), finländsk politiker, statsminister 1946–1948
 Regeringen Pekkala
 Olli Pekkala (född 1987), finländsk backhoppare
 Pekka Pekkala född ?), finländsk politiker
 Tomi Pekkala född 1988), finländsk ishockeyspelare
 Vilho Pekkala (1898–1974)
 Serafina Pekkala

Finska efternamn